Twisted Logic (MIL050801) is een muziekalbum van Erwin van Ligten uitgebracht in 2006.

Dit album is het eerste soloalbum van Erwin van Ligten. Het is opgedragen aan Jeff Beck een gitarist die door van Ligten wordt bewonderd en qua speelstijl verwantschap heeft met zijn gitaarspel.

Bandleden 
 Michel van Schie - basgitaar op track 2, 3, 6, 9, 10 en 12
 Lenee Tevoortvis - basgitaar op track 5 en 13
 Simon Gitzels - keyboards
 Martino Latuperissa - percussie
 Victor Lekranty - woodblocks op track 1, timbala op 6, tamboerijn op 13
 Gino van Ligten - darboeka op track 6
 Jerome Molenaar - drums en programmering
 Stephan Braun - cello
 Berget Lewis - zang op track 10, 12 en 13
 Astrid Seriese - zang op track 7
 Petu van Ligten - stem aan het eind van track 17
 Erwin van Ligten - akoestische en elektrische gitaren, sitar, basgitaar en programmering

Tracklist

Externe link 
 Twisted Logic (2006)

Muziekalbum uit 2006
Rockalbum
Popalbum